KFR steht für:
 Kapitalflussrechnung, eine Aufstellung des Zahlungsmittelstromes eines Unternehmens
 KFR-Ventil, eine Armatur
 Kingfisher Airlines, eine indische Fluggesellschaft, die 2012 aufgelöst wurde
 Kettle Falls International Railway

Kfr ist die Abkürzung für Kauffrau in den Abkürzungen für Eingetragene Kauffrau und Diplom-Kauffrau, siehe Eingetragener Kaufmann bzw. Diplom-Kaufmann

KFR